Ранчо Санта Круз има више значења:

 Ранчо Санта Круз (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санта Круз (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Санта Круз (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Санта Круз (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Санта Круз (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Санта Круз, Ел Холин (Кваутитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Санта Круз (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Санта Круз (Атлатлахукан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо Санта Круз, Ранчо лос Мартинез (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Санта Круз (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Санта Круз (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Санта Круз (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику